Serie A2 – campionato italiano maschile di baseball
 Serie A2 – campionato italiano maschile di calcio a 5
 Serie A2 – campionato italiano femminile di calcio a 5
 Serie A2 – campionato italiano femminile di calcio (dal 2002 al 2013)
 Serie A2 – campionato italiano di hockey su pista
 Serie A2 – campionato italiano maschile di hockey su prato
 Serie A2 – campionato italiano femminile di pallacanestro
 Serie A2 – campionato italiano maschile di pallacanestro
 Serie A2 – campionato italiano femminile di pallamano
 Serie A2 – campionato italiano maschile di pallamano
 Serie A2 – campionato italiano femminile di pallanuoto
 Serie A2 – campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A2 – campionato italiano femminile di pallavolo
 Serie A2 – campionato italiano maschile di pallavolo

Pagine correlate 
 Serie A (disambigua)